Валерий Васильевич Гребе́нников (род. 14 октября 1946, Минск) — российский государственный деятель, юрист, учёный. Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации II, III и IV созывов. Вице-губернатор Иркутской области. Заведующий кафедрой судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Российского университета дружбы народов.

Биография 
Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы в 1974 году. Специальность — «международное право, юрист».

В 1974—1981 годах — консультант, старший ревизор, заместитель начальника отдела, начальник отдела Государственного арбитража при Совете министров СССР. В 1981—1987 годах — референт юридического отдела Управления делами Совета министров СССР.

В 1987—1990 годах — заместитель главного государственного арбитра СССР. В 1990—23.01.1992 года — главный государственный арбитр России (ушёл в отставку по собственной просьбе).

В 1993—1995 годах — вице-президент концерна «Олби», заместитель председателя совета директоров компании «Олби-дипломат». С 1995 году был заместителем руководителя исполкома движения «Наш дом — Россия» (НДР).

С 1995 года — депутат Государственной Думы России (по списку НДР), был заместителем председателя комитета Государственной Думы по законодательству и судебно-правовой реформе.

С 1999 года — депутат Государственной Думы России (от Кунцевского избирательного округа № 193 города Москвы). Выдвинут движением «Отечество — Вся Россия», член его парламентской фракции. В 2000—2002 годах — заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству, в 2002—2003 гг. — председатель этого комитета.

С 2003 года — депутат Государственной Думы России (от Кунцевского избирательного округа № 193 города Москвы). Выдвинут партией «Единая Россия», член её парламентской фракции. В 2004—2007 годах — первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. В 2007 — член комитета Государственной думы по образованию и науке, с октября 2007 — его председатель. С 2005 года одновременно был заместителем председателя комиссии Государственной Думы по вопросам практики применения избирательного законодательства Российской Федерации. Член российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

 1 июля 2010 года назначен заместителем губернатора Иркутской области.

Научно-педагогическая деятельность 
 в 1995 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Конституционно-правовые основы частной собственности в условиях формирования рыночных отношений в Российской Федерации».
 в 1997 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Становление гражданского общества в России и институт собственности (конституционо-правовой аспект)».
 с 2003 года по 2011 год — заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Российского университета дружбы народов.
 с 2011 года по н.в. — заведующий кафедрой судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Российского университета дружбы народов.
 Член редакционных коллегий и редакционных советов ряда научных журналов, в том числе Всероссийского научно-практического журнала «Правовая инициатива».

Награды, почётные звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2007 год)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003 год)
 Заслуженный юрист Российской Федерации (1997 год)

Примечания 

Юристы России
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Председатели комитетов Государственной думы Российской Федерации
Члены КПСС
Члены партии «Наш дом — Россия»
Члены «Единой России»